NGC 5491A
NGC 5491B